Piaya mexicana ("mexikansk ekorrgök", officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen gökar inom ordningen gökfåglar. Den betraktas oftast som underart till ekorrgök (Piaya cayana), men har getts artstatus av bland andra Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som livskraftig. Den förekommer i västra Mexiko.

Noter 

Gökar
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Mexiko